Charlemagne poate fi:

 Charlemagne, rege al francilor între anii 788 - 814
 Charlemagne Capital, fond de investiții britanic